Лифука () — главный остров группы Хаапай (Королевство Тонга).

География 
Площадь острова составляет 11,42 км². Естественные леса на Лифука отсутствуют. Острова вокруг острова Лифука образуют подгруппу островов в группе Хаапай.

История 
Остров был открыт английским путешественником Джеймсом Куком в 1777 году. К 1831 году население Лифука было обращено в христианство.

Население 
В 2006 году численность населения острова составляла 2967 человек. Главное поселение — город Пангаи, расположенный на западном побережье острова.

Примечания 

Острова Австралии и Океании
Острова Хаапай